Disturbed — американская рок-группа, созданная в 1996 году, когда гитарист Дэн Дониган и бас-гитарист Стив Кмак наняли вокалиста Дэвида Дреймана. Выпуск демокассеты привел к подписанию контракта с лейблом Giant Records, на котором и вышел дебютный студийный альбом группы — The Sickness в марте 2000 года. Альбом попал в топ-30 американского чарта Billboard 200 и австралийского хит-парада ARIA Charts. С момента выпуска The Sickness стал четырежды платиновым в США по сертификации Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA) и платиновым в Австралии по сертификации Австралийской ассоциации компаний звукозаписи (ARIA). В поддержку альбома вышло четыре сингла: «Stupify», «Voices», «The Game», и «Down with the Sickness». Последний из них добился наибольшего успеха, став платиновым по сертификации RIAA.

В июне 2002 года Disturbed выпускают документальный фильм M.O.L., в котором показаны моменты из жизни участников группы во время записи песен и концертов, а также несколько клипов (как постановочных, так и концертных) на композиции из дебютного альбома. Позже, M.O.L. стал платиновым по сертификации ARIA. Свой второй студийный альбом, Believe, группа выпустила в сентябре 2002 года. Альбом возглавил американский Billboard 200 и новозеландский хит-парад RIANZ, а также занял вторую строчку в Canadian Albums Chart. Believe стал дважды платиновым по сертификации RIAA и платиновым по критериям ARIA и Канадской ассоциации звукозаписывающих компаний (CRIA). Первый сингл с этого альбома, «Prayer», добрался до 14-го места в Canadian Singles Chart и до 31-го в UK Singles Chart. Видео на песню было снято братьями Грегом и Колином Штраус, однако, из-за того, что сцены клипа напоминали о трагических событиях 11 сентября, многие телеканалы отказались транслировать его. Следующий сингл «Remember» не смог добиться успеха своего предшественника. В феврале 2004 года выходит концертный альбом Music as a Weapon II, записанный в ходе совместного тура Disturbed с такими группами, как Chevelle, Taproot и Ünloco. Альбом занял 148-ю позицию в Billboard 200.

Спустя три года после релиза Believe Disturbed выпускают альбом Ten Thousand Fists в сентябре 2005 года. Альбом добился тех же позиций, что и предшественник: первое место в чартах Billboard 200 и RIANZ и разместился на второй строке в Canadian Albums Chart. Ten Thousand Fists стал платиновым в США, Австралии и Канаде. С данного релиза вышло пять песен в качестве синглов: «Guarded», «Just Stop», кавер-версия песни «Land of Confusion» британской группы Genesis, «Stricken» и заглавный трек альбома. Третий и четвертый из них попали в топ-90 Billboard Hot 100 и в топ-80 UK Singles Chart. «Stricken» добился золотого статуса в США. Четвертый студийный альбом, Indestructible, был выпущен в июне 2008 года. Развивая успех своих предшественников, Indestructible возглавил хит-парады
Billboard, RIANZ, ARIA и CRIA и стал платиновым в США. Четыре сингла вышло в поддержку данного альбома: «Indestructible», «Perfect Insanity», «The Night» и «Inside the Fire», последний из которых возглавил Hot Mainstream Rock Tracks, стал золотым по сертификации RIAA и был номинирован на премию «Грэмми» в категории «Лучшее хард-рок исполнение». Следующий студийный альбом Disturbed Asylum, вышедший 31 августа 2010 года, стал для этой группы четвертым подряд, возглавившим чарт Billboard 200. Только две рок-группы в истории добивались такого же успеха: Metallica и Dave Matthews Band.

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборники

Мини-альбомы

Синглы 

Примечания
 A Данные композиции не вошли в Billboard Hot 100, а попали лишь в Bubbling Under Hot 100 Singles.

Видеоальбомы

Видеоклипы

Неальбомные песни

Примечания

Комментарии

Источники 

Disturbed
Disturbed